Carl Aurivillius kan syfta på: 

 Carl Aurivillius (1717–1786), svensk orientalist
 Carl von Rosenstein (1766–1836), svensk ärkebiskop född Aurivillius
 Carl Aurivillius (zoolog) (1854–1899), svensk zoolog särskilt fokuserad på marint liv